Cardenia rossa (The Hell Cat) – film del 1918 diretto da Reginald Barker
 The Hell Cat – film del 1934 diretto da Albert S. Rogell